Истакуатитла има више значења:

 Истакуатитла (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истакуатитла (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику